Sauce – comune dell'Argentina
Sauce – comune del Perù
Sauce – comune dell'Uruguay

Pagine correlate 
El Sauce